Division I i bandy 1953 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1953.  Norrgruppsvinnarna Edsbyns IF lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 5-1 mot södergruppsvinnarna Nässjö IF i omspelsfinalen på Stockholms stadion den 1 mars 1953 efter 4-4 i den första finalmatchen på samma anläggning 7 dagar tidigare.

Upplägg
Gruppvinnarna i de två geografiskt indelade åttalagsgrupperna möttes i final, och lag 7-8 i respektive grupp flyttades ned till Division II.

Förlopp
Segern i skytteligan delades mellan Henry Muhrén, Skutskärs IF och Tore Olsson, IF Göta med 14 fullträffar vardera..

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Svensk mästerskapsfinal
22 februari 1953: Edsbyns IF-Nässjö IF 4-4 (Stockholms stadion)

Omspel av svensk mästerskapsfinal
1 mars 1953: Edsbyns IF-Nässjö IF 5-1 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

Sport i Sverige 1953
Bandysäsongen 1952/1953
1953